Das Dameneinzel der US Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Emma Raducanu, die im Vorjahr als Qualifikantin gewann.

Das Turnier gewann Iga Świątek, die im Endspiel Ons Jabeur in zwei Sätzen bezwang. Świątek war damit die erste Topgesetzte seit Serena Williams 2014, die das Turnier gewann. Sie war auch die erste Spielerin seit Angelique Kerber 2016, die zwei Grand-Slam-Turniere im selben Jahr für sich entscheiden konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 26. August 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze für die Teilnahme am Hauptfeld.

Folgende Spielerinnen haben sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2022